Microthyriales är en ordning av svampar. Microthyriales ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Microthyriales